Canabal peut faire référence à : 
 Tomás Garrido Canabal (1891-1943), politicien mexicain.
 Fernando Mayans Canabal (né en 1963), personnalité politique mexicaine.
 Phare de Punta Canabal à l'embouchure des Rías Baixas, à Vigo en Espagne.